Hida se poate referi la:

 Municipiul Hida, o localitate în Japonia, în prefectura Gifu.
 Comuna Hida, o unitate teritorială în România, în județul Sălaj.
 Satul Hida, o localitate în România, reședința comunei Hida.